Anne Nurmi – cantante e tastierista finlandese
 Maila Nurmi – attrice e personaggio televisivo finlandese naturalizzata statunitense
 Paavo Nurmi – mezzofondista e siepista finlandese